A Casino Royale jelentései:
Casino Royale – Ian Fleming első James Bond-könyve
Casino Royale (Climax!) – 1954-es televíziós sorozat
Casino Royale – 1967-es film, James Bond-paródia David Niven főszereplésével
Casino Royale – 2006-os film Fleming könyve alapján, Daniel Craig főszereplésével